Le tournoi de Sydney est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2015, classée en catégorie ATP 250, s'est disputée du 11 au .

Faits marquants 
 Juan Martín del Potro fait son retour sur le circuit après plus de dix mois d'absence à cause d'une blessure au poignet. Il gagne ses deux premiers tours avant de s'incliner contre Mikhail Kukushkin.
 En se qualifiant tous deux pour la finale, Mikhail Kukushkin et Viktor Troicki la rendent historique. En effet, c'est la première fois sur le circuit ATP que deux joueurs issus des qualifications s'affrontent à ce niveau de la compétition.
 Finalement, le Serbe Viktor Troicki remporte le tournoi. Il s'agit de son deuxième titre ATP en simple, le premier depuis sa suspension de 12 mois qui a pris fin six mois auparavant.
 L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rohan Bopanna et Daniel Nestor. Ils décrochent respectivement leur  et  ATP en double messieurs.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sydney
 Tournoi de tennis de Sydney (WTA 2015)
 Saison 2015 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2015
Sydney
Tennis en Australie en 2015
Tennis en janvier 2015